The Great Rock ’n’ Roll Swindle (album)
 The Great Rock ’n’ Roll Swindle (film)
 The Great Rock ’n’ Roll Swindle (singel)